Штандарт президента Итальянской Республики () — символ власти президента Итальянской Республики. Учреждён в 1965 году, современный вид штандарта введён в действие с 4 ноября 2000 года.

Современный штандарт президента Италии 

Штандарт используется при гражданских и военных церемониях, устанавливается на автомобилях, кораблях, самолётах на которых передвигается Президент, на зданиях префектур, когда Президент посещает город, в залах во время официальных мероприятий с участием Президента.

Современный штандарт создан на основе флага Итальянской Республики 1802—1805 годов. Герб Италии помещён на триколоре, основанном на возвращении в к традициям Рисорджименто, символизирующим национальное единство. Квадратная форма полотнища и голубой борт символизируют Вооружённые силы Италии, возглавляет которые Президент Италии.

Штандарт представляет собой квадратное красное полотнище с голубым бортом. На красном квадрате помещён белый ромб, на котором размещён зелёный квадрат с золотым государственным гербом Италии в центре.

Оригинал штандарта хранится в офисе Командующего кирасирами.

История штандарта 

После провозглашения республики президент использовал национальный флаг Италии. Только в 1965 году, по предложению Министра обороны Италии, были подготовлены проекты специального флага для президента Италии. Использование флага Италии с гербом Италии в центре посчитали нецелесообразным, так как флаг такого типа очень похож на флаг Мексики.

Штандарт образца 1965 года 

Среди многих проектов, тогдашний президент Джузеппе Сарагат выбрал проект, представлявший собой квадратное синее полотнище с золотым государственным гербом Италии в центре. Тот и другой цвет в наибольшей степени соответствуют итальянской военной традиции. Цвета штандарта символизируют командование и мужество, доблесть, храбрость.

Штандарт образца 1990 года 
 
Эту модель введена с 1990 года, когда президент Италии Франческо Коссига одобрил новый штандарт, представляющий собой национальный флаг, обрамлённый голубым кантом.

Президент утвердил правила использования штандарта во время различных церемоний и публичных мероприятий.

Штандарт образца 1992 года 

Штандарт 1990 года просуществовал только 2 года. В начале своего правления президент Оскар Луиджи Скальфаро решил восстановить штандарт образца 1965 года, уменьшив размер государственного герба в центе штандарта.

Этот вид штандарта употреблялся до 4 ноября 2000 года.

См. также 

 Президент Италии
 Президенты Италии
 Флаг Италии
 Герб Италии

Ссылки 
 Lo stendardo presidenziale  
 Italia — Bandiere di Capo di Stato  
 Stendardo del Presidente della Repubblica  

Государственные символы Италии
Президентские штандарты
Флаги по алфавиту
Флаги с изображением пятиконечных звёзд
Флаги, содержащие зубчатое колесо
Флаги с изображением лавровой ветви
Флаги с изображением дубовых листьев